Heredia pode referir-se a:

 Heredia (Costa Rica) - município
 Heredia (província) - da Costa Rica
 Heredia (cantão) - da Costa Rica

Pessoas
Alberto Heredia Ceballos
Cayetano Heredia
Enrique Fernández Heredia
Félix Heredia
Francisco Correia de Herédia
Gonzalo Heredia
Inês Herédia
Isabel de Herédia
José María de Heredia
José María Heredia y Heredia
Juan Fernández de Heredia
José Luis Sáenz de Heredia
Pedro de Heredia
Ramón Heredia
Sebastiano Aguilera de Heredia
Ubaldo Heredia
Víctor Heredia

Desambiguação